Plaats in Kroatië:
Selce (Kroatië)

Plaatsen en gemeenten in Slowakije:
 Selce (okres Banská Bystrica)
 Selce (okres Krupina)
 Selce (okres Poltár)

Verschillende plaatsen in Slovenië:
Selce (Lenart)
Selce (Litija)
Selce (Lukovica)
Selce (Pivka)
Selce (Tolmin)
Selce (Vojnik)

Zie ook (Slovenië):
Selce pri Leskovcu
Selce pri Moravčah
Selce nad Blanco